Als Elbebrücke Meißen werden bezeichnet:

*Alte Elbebrücke Meißen, auch Altstadtbrücke, eine Straßenbrücke
Neue Elbebrücke Meißen, eine Straßenbrücke
Elbebrücke Meißen (Eisenbahn), eine Eisenbahnbrücke